

Astronomia
Nebulosa Tarantola (o 30 Doradus, NGC 2070 o C 103), vasta regione H II collocata nella Grande Nube di Magellano

Cinema 
 Tarantola (Die Tarantel) – film del 1920 diretto da Rudolf Biebrach
 Tarantola (Tarantula) – film del 1955 diretto da Jack Arnold

Fumetti
Marzolino Tarantola, fumetto e cartone animato di Bonvi

Letteratura 
 Tarantola (Tarantula) – romanzo di Bob Dylan del 1971
 Tarantola (Mygale) – romanzo di Thierry Jonquet del 1984	
 Villa Tarantola – romanzo di Vincenzo Cardarelli

Onomastica
Ennio "Banana" Tarantola (1915-2001), aviatore italiano
Anna Maria Tarantola (1945), manager pubblica italiana, con posizioni nella Banca d'Italia e nella RAI

Zoologia 
 Tarantola – nome comune della famiglia di ragni Theraphosidae
 Tarantola – nome comune della specie di ragni Lycosa tarantula
 Tarantola muraiola – altro nome del geco Tarentola mauritanica